Skok o tyczce mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce na stadionie olimpijskim w Berlinie.

Wymagane minimum A do udziału w mistrzostwach świata wynosiło 5,70 m, natomiast minimum B - 5,55 m. Eliminacje rozegrano 20 sierpnia 2009, zaś finał odbył się 22 sierpnia. Jedyny startujący w tej konkurencji Polak – Łukasz Michalski – zajął 22. lokatę w eliminacjach i nie awansował do finału.

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord mistrzostw świata, rekord Polski oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 13 sierpnia 2009 roku.

Rezultaty

Eliminacje 
W rundzie eliminacyjnej zawodników podzielono na dwie grupy. Awans do finału dawało pokonanie wysokości 5,75 - wyczynu tego nie udało się dokonać żadnemu ze startujących zawodników. W związku z tą sytuacją do kolejnej rundy awansowało 15. tyczkarzy, którzy uzyskali 12. najlepszych wyników.

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Skok o tyczce mężczyzn